Обогрев трубопрово́да заключается в поддержании температуры процесса и защиты от замерзания и осуществляется с помощью систем кабельного обогрева. Трубопроводы различают по транспортируемой среде: нефтепроводы, газопроводы, водопроводы и т. д.

Решения по применению систем кабельного обогрева транспортируемых трубопроводов зависят от:
 свойств транспортируемого продукта;
 характеристик трубы;
 топологии трубопровода;
 характеристик окружающей среды.

Состав системы кабельного обогрева 
 Нагревательные кабели и аксессуары для их крепления на трубопроводе.
 Силовые и информационные кабели, распределительная коробка и крепёжные элементы.
 Шкафы управления, терморегуляторы, датчики температуры, датчики потока.

Задачи по обогреву различных трубопроводов 
 Для трубопроводной транспортировки нефтепродуктов, химикатов и других продуктов важным фактором для стабильной работы является отсутствие пробок, сужения проходного сечения, выпадения твёрдых фракций, а также оптимальной вязкости среды. Решением задачи по обогреву нефтепроводов является применение различных нагревательных кабелей. Нагревательные или греющие кабели применяются как на заданном диапазоне трубопровода, так и на магистральных трубопроводах.
 Для трубопроводов с газообразными веществами и различными жидкостями важной задачей является компенсация теплопотерь. Обогрев возмещает теплоотдачу трубы в окружающую среду, то есть обеспечивает поддержание одинаковой температуры, как на выходе трубопровода, так и на входе, а также обогрев предотвращает выпадение конденсата.
 Задача по обогреву водопроводов заключается в защите от неблагоприятных условий окружающей среды. Для стабильной работы водопровода с горячей и холодной водой, систем пожаротушения, ливневых канализаций является обогрев и защита от замерзания с помощью резистивных и саморегулирующихся кабелей.

На основании всех перечисленных выше данных принимаются решения по выбору типа нагревательного кабеля, аксессуаров, силовых и информационных кабелей, распределительных коробок, а также шкафов управления и датчиков.

Обогрев магистральных трубопроводов 
Обогрев магистральных трубопроводов или трубопроводов большой протяженностью осуществляется специальной системой. У разных производителей нагревательных кабелей данная система называется по-разному, но основана на одном физическом явлении называемом скин-эффект. Для обогрева магистральных трубопроводов применяют нагревательную трубку (ферромагнитный трубопровод) и проводник, который протягивается через нагревательную трубку. Между нагревательной трубкой и проводником возникает скин-эффект. Основное тепловыделение происходит в нагревательной трубке. Данная система электро- и взрывобезопасна.

Ссылки 
 М. Л. Струпинский, Н. Н. Хренков Исследование свойств саморегулирующихся кабелей при низких температурах // Аналитический научно-технический журнал’2011: Промышленный электрообогрев и электроотопление : Hager: 2011. — C. 6-11.
 Е. О. Дегтярева Правила расчета мощности обогрева трубопроводов (по рекомендациям стандартов МЭК 62086 и 62395) // Аналитический научно-технический журнал’2011: Промышленный электрообогрев и электроотопление : Hager: 2011. — C. 12-15.
 В. П. Абрамкин, Г. Ф. Быстрицкий Применение нагревательных кабелей для обогрева промышленных резервуаров и трубопроводов / В. П. Абрамкин, Г. Ф. Быстрицкий // Эксплуатация, монтаж и наладка’2007 : Промышленная энергетика : Челябинская ОУНБ: 2007. — C. 19-25.
 Защита от замерзания и поддержание температуры процесса трубопроводов

Теплотехника
Кабели